Mackay je lahko:
 klan Mackay

Kraji 
 Mackay, Queensland, Avstralija
 Mackay, Idaho, ZDA
 Jezero Mackay, Avstralija

Ljudje 
 Alexander Murdoch Mackay, misijonar
 George Leslie Mackay, misijonar
 Iven Giffard Mackay, general